

Geografia 
 Monte Munson – picco roccioso antartico, alto 2.800 m, che si innalza dal fianco nordoccidentale del Monte Wade
 Munson – villaggio del Canada, situato nella provincia dell'Alberta, nella divisione No. 5

Persone 
 Alex R. Munson (1941) – giurista statunitense
 Audrey Munson (1891-1996) – modella e attrice statunitense 
 Bill Munson (1941-2000) – giocatore di football americano statunitense
 David Munson (1884-1953) – mezzofondista e siepista statunitense
 Gorham Munson (1896-1969) – critico letterario statunitense
 Jeff Mullins (1942) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Mike Mullins (1970) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese
 Ona Munson (1903-1955) – attrice cinematografica e teatrale statunitense
 Russel Munson (...) – fotografo statunitense
 Thomas Volney Munson  (1843-1913) – viticultore statunitense
 Thurman Munson (1947-1979) – giocatore di baseball statunitense
 Warren Munson (1933) – attore statunitense